Па́вел Бычко́в:
 Бычков, Павел Афанасьевич (1886—1974) — российский лыжник, один из пионеров лыжного спорта в России.
 Бычков, Павел Фёдорович (1844—1925) — российский предприниматель, депутат Государственной думы IV созыва.